Ducrosia olivieri är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Friedrich Alexander Buhse. Ducrosia olivieri ingår i släktet Ducrosia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
olivieri